Miejscowości w Anglii:
 High Halstow
 Lower Halstow